podmiot zbiorowy (literatura)
podmiot zbiorowy (prawo)